Religia w województwie łódzkim – artykuł zawiera listę kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie województwa łódzkiego.

Katolicyzm

Kościół rzymskokatolicki 
Obrządek łaciński
 Metropolia łódzka
 Archidiecezja łódzka – dekanaty: aleksandrowski; bełchatowski; brzeziński; koluszkowski; konstantynowski; łaski; Łódź-Bałuty; Łódź-Chojny-Dąbrowa; Łódź-Olechów; Łódź-Radogoszcz; Łódź-Retkinia-Ruda; Łódź-Stoki; Łódź-Śródmieście; Łódź-Teofilów-Żubardź; Łódź-Widzew; ozorkowski; pabianicki; piotrkowski; poddębicki; strykowski; szczercowski; tomaszowski; tuszyński; widawski; wolborski; zelowski; zgierski
 Diecezja łowicka (część) – dekanaty: Biała Rawska (część); Głowno; Krośniewice (część); Kutno – św. Michała Archanioła; Kutno – św. Wawrzyńca; Lubochnia; Łęczyca; Łowicz – Katedra; Łowicz – Św. Ducha; Mszczonów (część); Nowe Miasto nad Pilicą (część); Piątek; Rawa Mazowiecka; Sanniki (część – dwie parafie); Skierniewice – Najświętszego Serca Pana Jezusa (część); Skierniewice – św. Jakuba; Sochaczew – Matki Bożej Nieustającej Pomocy (część – jedna parafia); Żychlin (część – pięć parafii)
 Metropolia częstochowska
 Archidiecezja częstochowska (część) – dekanaty: Brzeźnica nad Wartą; Działoszyn; Gidle (część); Gorzkowice; Kodrąb; Mokrsko (część); Osjaków; Pajęczno (część); Radomsko – Najświętszego Serca Pana Jezusa; Radomsko – św. Lamberta; Rozprza; Sulmierzyce; Wieluń – Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia; Wieluń – św. Wojciecha
 Diecezja radomska (część) – dekanaty: drzewicki (część); opoczyński; przedborski (część); tomaszowski; żarnowski (część)
 Metropolia poznańska
 Diecezja kaliska (część) – dekanaty: Błaszki (część); Bolesławiec; Koźminek (część); Lututów; Wieruszów; Złoczew
 Metropolia gnieźnieńska
 Diecezja włocławska (część) – dekanaty: chodecki (część); dobrski (część); kłodawski (część); sieradzki I; sieradzki II; szadkowski; uniejowski; warcki (część); zduńskowolski

Obrządek bizantyjsko-ukraiński
 Eparchia wrocławsko-gdańska
 Dekanat wrocławski (część) – parafia: Łódź

Kościół Polskokatolicki 
 Diecezja warszawska
 Dekanat warszawsko-łódzki (część) – parafia: Łódź

Kościół Starokatolicki Mariawitów 
 Diecezja śląsko-łódzka (część) – parafie: Dobra; Grzmiąca; Kadzidłowa; Lipka; Łowicz; Łódź; Nowa Sobótka (filia: Kutno); Pabianice; Piątek; Stryków; Wola Cyrusowa; Zgierz

Kościół Katolicki Mariawitów 
 Kustodia płocka (część) – parafie: Dąbrówka Mała; Grzmiąca; Łowicz; Łódź; Niesułków; Poćwiardówka; Wola Cyrusowa; Zgierz; Zieleniew

Katolicki Kościół Narodowy w Polsce 
 Parafia: Wieluń

Kościół Starokatolicki w RP 
 Parafia: Aleksandrów Łódzki; Łódź

Kościoły prawosławne

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 
 Diecezja łódzko-poznańska
 Dekanat Łódź (część) – parafie: Łódź (filia: Łódź – św. Olgi); Piotrków Trybunalski; na terenie dekanatu znajduje się też nieużytkowana obecnie kaplica grobowa w Orzeszkowie-Kolonii
 Dekanat Kraków (część) – placówka: Chróścin (filia parafii w Częstochowie)

Apostolski Kościół Ormiański 
 Ośrodek: Łódź

Kościoły protestanckie 

 Kościół Zielonoświątkowy w RP
 Okręg centralny (część) – zbory: Kutno; Konstantynów Łódzki; Łódź (2); Pabianice; Piotrków Trybunalski; Radomsko; Tomaszów Mazowiecki
 Kościół Chrześcijan Baptystów w RP – zbory: Łódź; Zduńska Wola; Zelów; Zgierz (placówka)
 Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP – zbór: Łódź
 Kościół Boży – zbór: Łódź
 Kościół Boży w Chrystusie – zbory: Bełchatów; Łódź; Piotrków Trybunalski; Skierniewice
 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – zbory: Bełchatów; Kutno; Łódź (Górna, Widzew); Wieluń; Zduńska Wola; Zgierz
 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP – zbory: Łódź; Pabianice
 Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
 Diecezja warszawska (część) – parafie: Aleksandrów Łódzki; Kutno (filiał: Łowicz); Łask; Łódź; Ozorków (filiał: Łęczyca); Pabianice; Piotrków Trybunalski (filiał: Kleszczów); Poddębice; Rawa Mazowiecka; Tomaszów Mazowiecki; Wieluń; Zduńska Wola (filiał: Sieradz); Zelów (filiał: Bełchatów); Zgierz
 Diecezja pomorsko-wielkopolska (część) – filiał: Wieruszów (parafii w Kępnie)
 Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP – parafie: Bełchatów; Kleszczów; Łódź; Zelów
 Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP – zbory: Głowno; Łódź (Soli Deo Gloria, Woda Życia); Piotrków Trybunalski
 Kościół Chrystusowy – zbór: Łódź
 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa – zbór: Łódź
 Kościół Chrześcijański „Jezus Żyje” – zbór: Kutno
 Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego – zbory: Łódź; Poddębice; Tomaszów Mazowiecki; Zduńska Wola

Restoracjonizm 

 Świadkowie Jehowy – ok. 8100 głosicieli (stan w 2011) w województwie łódzkim, należących do 80 zborów (w tym: zbór angielskojęzyczny, zbór i dwie grupy języka migowego, zbór i dwie grupy ukraińskojęzyczne, grupa chińskojęzyczna, ormiańskojęzyczna, zbór i dwie grupy rosyjskojęzyczne, grupa hiszpańskojęzyczna) (stan w sierpniu 2020 roku).
 Zbory: Aleksandrów Łódzki, Bełchatów (3), Błaszki, Brzeziny k. Łodzi, Głowno (2), Jeziorsko, Koluszki, Konstantynów Łódzki (2), Kutno (2), Łask, Łęczyca, Łódź (30), Łowicz, Opoczno, Ozorków, Pabianice (3), Pajęczno, Piotrków Trybunalski (4), Poddębice, Przedbórz, Radomsko (2), Rawa Mazowiecka, Sieradz (2), Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki (2), Tuszyn, Walichnowy, Warta, Wieluń (2), Wieruszów, Wiśniowa Góra, Zduńska Wola (2), Zelów, Zgierz (3), Żychlin.
 Sala Zgromadzeń w Łodzi.
 Świecki Ruch Misyjny „Epifania” – zbory: Łódź; Piotrków Trybunalski

Judaizm 

 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP – gmina: Łódź

Buddyzm 
 Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – ośrodek: Łódź
 Szkoła Zen Kwan Um w Polsce – ośrodek: Łódź

Islam 

 Liga Muzułmańska – gmina: Łódź

Inne 
 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich – zbór: Łódź

Przypisy